De nombreuses œuvres portent ce titre, en référence au mythe d'Apollon et Daphné  :

peinture
 Apollon et Daphné d'Antonio Pollaiolo, 1480, Londres, National Gallery ;
 Apollo e Dafne de Giovanni Luteri, 1525-1530, Rome, Galerie Borghèse ;
 Apollon et Daphné de Paul Véronèse, 1560-1565, musée d'art de San Diego ;
 Apollon et Daphné de Nicolas Poussin, 1622-1625, Munich, Alte Pinakothek ;
 Apollon et Daphné de Nicolas Poussin, 1662-1664, Paris, Musée du Louvre ;
 Apollon et Daphné d'après le groupe Antique de Palais Borghese de Jean-Étienne Liotard, 1736, Amsterdam, Rijkmuseum ; 
 Apollon et Daphné de Giovanni Battista Tiepolo, 1743-1744, Paris, Musée du Louvre ;

sculpture
 Apollon et Daphné, sculpture baroque du Bernin.